Creek, qui signifie crique en anglais britannique ou ruisseau en anglais américain, peut faire référence à :
 Creek, un peuple amérindien ;
 Creeks es une marque de prêt à porter
 la langue creek () ;
 le comté de Creek, dans l'État de l'Oklahoma ;
et aussi :
 ,
 le district de Stann Creek, au Belize.